Jindřich I. Javorský († 1346) byl javorský kníže z rozrodu slezských Piastovců.

Byl synem svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového a jeho ženy Beatrix Braniborské. V roce 1319 vstoupil do sporu s Janem Lucemburským o dědictví po braniborském markraběti Waldemarovi. Spor nakonec skončil podělením, Jan získal Budyšínsko a Jindřich Zhořelecko. Za pobytu krále Jana ve Vratislavi roku 1329 se sice 3. května Jindřich vzdal své části Zhořelecka ve prospěch českého krále, ale odmítl mu složit lenní hold. Javorsko se tak stalo součástí českého království až v roce 1368.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Javorská knížata
Slezští Piastovci
Úmrtí v roce 1346
Muži
Pohřbení v klášteře Křesobor